

Personaggi 
 Steven Levins – personaggio dei fumetti della Marvel Comics

Persone 
 Andre Levins – rapper statunitense
 Connor Christopher Levins – attore canadese